

Toponymes 

 , un sommet des montagnes Chugach, en Alaska ;
 Mont Thor, un sommet des monts Baffin, au Canada ;
 Mont Thor, un sommet de la terre Victoria, en Antarctique.